Riksbankshuset, Örebro kan syfta på:

Gamla Riksbankshuset, Örebro – vid Engelbrektsgatan
Nya Riksbankshuset, Örebro – vid Fabriksgatan